Baily ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.
 Eddie Baily (*1925), angleški nogometaš.
 Edward Hodges Baily (1788—1867), angleški kipar.
 Francis Baily (1774—1844), angleški ljubiteljski astronom.
 William Hellier Baily (1819—1888), angleški paleontolog.

Drugo 
 Baily Lighthouse, svetilnik v zalivu Howth Head severno od Dublina, Irska.
 Baily (krater), Lunin krater.
 3115 Baily, asteroid, imenovan po F. Bailyju.

Glej tudi 
 Bailey
 Bailly